Чемпионат мира по стрельбе из лука 1969 года был 25-м по счёту. Соревнование было проведено в Вэлли-Фордже (США) в августе Всемирной Федерацией стрельбы из лука (FITA).

Призёры

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA
 

Международные спортивные соревнования в Пенсильвании
Август 1969 года
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по стрельбе из лука в США